Un guéridon és una taula de centre petita, sovint circular recolzada en una o més columnes o escultura humana o figures mitològiques. Aquesta classe de mobles va originar a França cap a mitjan . El gueridón més primerenc estava recolzat sovint en una figura humana africana, grega antiga o egípcia antiga.

Descripció 
Estenent-se des de l'estil humil, utilitzat per sostenir un Canelobre o un florer, el gueridón també podia ser un moble decoratiu d'alt estil de mobles de cort. A la mort de Lluís XIV hi havia diversos centenars d'ells en Versalles i al cap d'una generació o dues havien adoptat una infinitat de formes: columnes, trípodes i figures mitològiques. Algunes de les formes més simples i més artístiques eren de fusta tallada amb motius decoratius familiars i daurats. La plata, l'esmalt i de fet gairebé qualsevol material del que els mobles puguin ser fets, s'han utilitzat per a la seva construcció. Actualment, el terme s'utilitza per designar un tipus de mobles auxiliars que s'utilitzen en el servei de taules denominat servei a la russa o servei guéridon.

Referències

Bibliografia 
 Abbott, James A. A Frenchman in Camelot: The Decoration of the Kennedy White House by Stéphane Boudin. Boscobel Restoration Inc.: 1995. .
 Kenny, Peter M., Frances F. Bretter and Ulrich Leben. Honoré Lannuier Cabinetmaker from Paris: The Life and Work of French Ébiniste in Federal New York. The Metropolitan Museum of Art, New York and Harry Abrams: 1998. .
 Monkman, Betty C. The White House: The Historic Furnishing & First Families. Abbeville Press: 2000. .

Enllaços externs 

 www.cuisinenet.com

Taules